

Patronyme 
 François Pils (1785-1867), militaire et peintre français ;
 Isidore Pils (1813-1875), artiste peintre français ;
  (1939-), graphiste, journaliste, rédactrice en chef télévision, scénariste et réalisatrice de télévision autrichienne ;
  (1954-), botaniste autrichien.

Autres 

Pils, type de bière.

Homonymie de patronyme